Лагуна-Верде ( — «зелене озеро») — назва кількох топонімів в іспаномовних країнах:

 Лагуна-Верде (Болівія) — озеро в Болівії
 Лагуна-Верде (Чилі) — озеро в Чилі